Das Herreneinzel der French Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Rafael Nadal, der Novak Đoković im Finale mit 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 besiegte. Für Nadal war es der neunte Gewinn des Herreneinzels der French Open.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Herren vom 21. bis zum 23. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden sechzehn Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2014